Barysaŭski rajon (vitryska: Барысаўскі Раён, ryska: Борисовский район, vitryska: Барысаўскі раён Борисовский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Barysaŭ
Indelningar i Minsks voblast